Монга:
  — город и коммуна в департаменте Алепе области Лагюн (Кот-д’Ивуар).
 Монга (национальный парк) — национальный парк в австралийской провинции Новый Южный Уэльс.
  — одно из названий реки Монда, протекающей по территории департамента Колон в Гондурасе.
  — бангладешский термин, использующийся для обозначения ежегодного возрастания количества нищенствующего и голодающего населения в Бангладеш, из-за резкого сокращения количества рабочих мест на сельской местности в период крайне неблагоприятных погодных условий и природных катаклизмов.
  — тайваньский гангстерский фильм 2010 года.

Персоналии 
  (род. 1968) — индийский сценарист и режиссёр.
  — индийский консервационист, натуралист, фотограф, автор нескольких книг.

См. также 
 Монго
 Манга
 MongoDB